Ponigl ist der Ortsname von:

 Ponigl (Gemeinde Thannhausen), Katastralgemeinde und Ortschaft in Thannhausen, Steiermark
 Ponigl (Gemeinde Wundschuh), Ortschaft in Wundschuh, Steiermark

 der deutsche Name von Ponikva in Slowenien